Грин-Айл:
 Грин-Айл — город в округе Сибли, штат Миннесота, США.
 Грин-Айл — тауншип в округе Сибли, Миннесота, США.